Urban & 4, hrvatski glazbeni sastav
 Papa Urban (jedan od 8 papa ovog imena)
 Damir Urban, hrvatski pjevač, tekstopisac i gitarist
 Pavo Urban, dubrovački branitelj i fotograf